Hespererato är ett släkte av snäckor. Hespererato ingår i familjen Triviidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Hespererato